Domeño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Domeño (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Domeño (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar